bazar:

1. plac lub pomieszczenie ze straganami, budkami, gdzie sprzedaje się towary

2. wydzielona dzielnica handlowa w miastach Bliskiego Wschodu

3. dawniej: kiermasz

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe
 Bazar – część miasta Maków Mazowiecki
 Bazar – wieś w woj. lubelskim, w pow. świdnickim, w gminie Rybczewice 
 Bazar – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Rozprza 
 Bazar – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Szelków

Ukraina 
 Bazar – wieś w obwodzie żytomierskim
 Bazar – wieś obwodzie tarnopolskim

Zobacz też 
 Hotel Bazar w Poznaniu

Przypisy